Il campionato mondiale di snooker 1991 venne disputato dal 20 aprile al 6 maggio 1991 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

John Parrott vinse il suo primo e unico titolo mondiale, battendo Jimmy White 18–11 in finale. Fu la terza volta che White perse una finale.

Il futuro campione Ken Doherty fece il suo debutto al Crucible perdendo contro Steve Davis 8–10, mentre l'ex campione Joe Johnson si qualificò per l'ultima volta perdendo contro Dennis Taylor 6–10; entrambi i match furono giocati al primo turno.

Cliff Thorburn fallì la qualificazione per la prima volta dopo aver partecipato a tutti i campionati fino dal 1973.

Il campione in carica Stephen Hendry perse contro Steve James 11–13 nei quarti di finale. Hendry non verrà più sconfitto fino alla finale del 1997 contro Doherty.

Steve Davis raggiunse la sua nona semifinale consecutiva, un record ancora imbattuto, ma perse 16–10 contro John Parrott.

Ci furono 31 century breaks nel campionato e il break più alto del torneo fu di 140 realizzato da Jimmy White.

Montepremi

 Vincitore: £ 135.000
 Finalista: £ 80.000
 Semifinalisti: £ 42.000
 Quarti di finale: £ 20.000
 Ottavi di finale: £ 11.000
 Sedicesimi di finale: £ 6.500

Tabellone finale

Note 

1991
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 1991